перенаправление Россия (значения)